

Бірмінгем — місто у Великій Британії

Бірмінгем — місто, штат Алабама
 Бірмінгем — місто, штат Айова
 Бірмінгем — місто, штат Мічиган
 Бірмінгем — місто в окрузі Гантінгдон, штат Пенсільванія
 Бірмінгем — селище, штат Міссурі
 Бірмінгем Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсильванія